Понтоппидан:

 Понтоппидан, Хенрик — датский писатель-романист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1917 года «за правдивое описание современной жизни Дании».
 Понтоппидан, Эрик — датский епископ.